III сезон Первой лиги Черногории по футболу проводился в 2008 и 2009 годах. Чемпионом турнира стала команда «Могрен».

Команды 

По результатам сезона 2007/2008 команда ФК Младост, закончившая турнир на последнем, 12-м месте, напрямую выбыла во Вторую лигу 08/09. Её место занял победитель Второй лиги 07/08 ФК Езеро из Плава.

ФК Бокель из города Котор и ФК Сутьеска из Никшича, занявшие 10-е и 11-е места соответственно, играли стыковые матчи за право остаться в Первой лиге.

Команда ФК Бокель выбыла во Второй дивизион 08/09, уступив по двум встречам третьей команде Второй лиги 07/08 ФК Единство с общим счетом по двум матчам 0:1.

Команда ФК Сутьеска сохранила своё место в чемпионате благодаря победе над второй командой Второй лиги 07/08 ФК Младост с общим счетом по двум матчам 1:0.

Итоговая таблица 

(Ч) — Чемпион предыдущего сезона; (2) — 2-й в предыдущем сезоне; (3) — 3-й в предыдущем сезоне; (С) — Победитель стыковых матчей; (П) — Повышенный из Второй лиги
1 ОФК Петровац квалифицирован в Лигу Европы как победитель национального кубка.
2 ФК Зета была лишена в общем счете 10 очков и закончила сезон с 36 очками вместо 46 на 9 месте.

Результаты матчей 
Турнир разыгрывался в три круга. Первые два круга — это по две игры, дома и на выезде, каждой команды с каждой, всего 22 матча. Третий круг — это ещё одна игра каждой команды с каждой, команды распределены по результатам первых двух кругов. Всего за турнир каждой командой сыграно по 33 матча.

Первые два круга

Третий круг

Положение команд по ходу сезона

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Стыковые матчи 
По результатам соревнований команды занявшие 10-е и 11-е место, должны были отстаивать право на участие в следующем сезоне. Каждый клуб провел по два матча с претендентами занявшими 3-е и 2-е место во Второй лиге

Первые матчи

Ответные матчи

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Черногории 
 Сезон на сайте Soccer.com

Чемпионат Черногории по футболу
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Спорт в Черногории в 2008 году
Спорт в Черногории в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009